Роман Геннадьевич Брагин (род. 17 апреля 1987 года, Москва) - российский волейболист, либеро клуба «Белогорье». Мастер спорта России

Карьера
Воспитанник ВК «Луча», первый тренер - Кизеева Галина.

В составе «Луча» дошёл до 1/4 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола 2005/06 года.

С 2006 года играет в составе  «Динамо» (Москва). В первый же сезон становится финалистом Кубка России и вице-чемпионом. Чемпион России 2008 года и обладатель Кубка России 2008 года. Обладатель Суперкубка России 2009 года. В 2010 году снова становится финалистом Кубка России и бронзовым призёром чемпионата. А на международной арене доходит до финала лиги чемпионов ЕКВ. В 2011 и 2012 годах становится серебряным призёром  чемпионата страны. 

В 2013 году переходит в  «Белогорье». Обладатель Кубка России 2013 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2014 года. Победитель лиги чемпионов ЕКВ 2014 года. Победитель клубного чемпионата мира 2014 года в составе «Белогорья». Финалист Кубка России 2015 года. Обладатель Суперкубка России 2013 и 2014 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2016 года. 

В 2017 году возвращается в «Динамо».

Бронзовый призёр Европейских игр 2015 года.

Образование 
Окончил РГУФКСиТ.

Примечания

Ссылки
 Roman Bragin на сайте FIVB
 Roman Bragin на сайте CEV
 Роман Брагин на сайте ВК «Динамо»

Волейболисты России
Игроки мужской сборной России по волейболу
Игроки ВК «Динамо» Москва
Игроки ВК «Белогорье»
Игроки ВК «Луч»
Игроки ВК «Урал»
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма